Timothy Leary – amerykański psycholog i pisarz

Miejscowości w USA:
 Leary – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Calhoun
 Leary – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie